Harrold désigne :

Personnes 
 Kathryn Harrold, une actrice américaine.
 Ruby Harrold, une gymnaste britannique.

Toponymes 

 Harrold, une ville située dans le Bedfordshire.

 Harrold, une ville située dans le Dakota du Sud ;
 Harrold, une ville située dans le Texas.

Voir aussi